een persoon uit de Bijbel:
 Jonadab (neef van koning David), zoon van diens broer Sima
 Jonadab (zoon van Rechab), vriend van koning Jehu van Israël